Abouna ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Abouna (1943–2010), irakischer Titularbischof
 Jean Patrick Abouna (* 1990), kamerunischer Fußballspieler